George Underwood (1884-1943) est un athlète américain.
 George Underwood (né en 1947) est un artiste britannique.